Die Fußball-Amateurliga Saarland 1970/71 war die 20. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SV Fraulautern, der aber in der Regionalliga-Aufstiegsrunde keinen Erfolg hatte und in der Liga verblieb. Der SV St. Ingbert, der SV Gersweiler, die Sportfreunde Köllerbach und der FV 07 Diefflen mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1971/72 kamen der ASV Kleinottweiler und der SV Auersmacher als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie die beiden Absteiger Saar 05 Saarbrücken und VfB Theley aus der Regionalliga Südwest.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1970/71 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1970/71
1970